Molekulska formula -{C5H5NO2}- se može odnositi na:

 2,6-Dihidroksipiridin
 Metil cijanoakrilat